Per Ramones possono intendersi:
Ramones – album dei Ramones, pubblicato nel 1976;
R.A.M.O.N.E.S. – canzone tributo ai Ramones pubblicata dai Motörhead nel 1991;
Ramones – album della band punk rock, statunitense, Screeching Weasel, pubblicato nel 1992.
Ramones Mania – prima compilation della band punk Ramones;
Ramones Mania vol.2 – compilation della band punk Ramones, pubblicata solo in Giappone;
Ramones - Around the World – VHS e successivamente DVD della band punk Ramones, del 1998;
Ramones: Raw – DVD della band punk Ramones, del 2004.